Ariberto da Intimiano –  arcivescovo di Milano
 Intimiano – frazione del comune lombardo di Capiago Intimiano